Treize navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Mohawk, d'après le peuple Mohawk :
le , un sloop de 6 canons lancé sur les Grands Lacs en 1756 ;
le , un senau de 16 canons lancé en 1759 ;
le , un corsaire du Massachusetts lancé en 1781 puis capturé en 1783 par la Royal Navy. Il y entre en service jusqu'en 1783 ;
le , une goélette lancée en 1795 sur les Grands Lacs ;
le HMS Mohawk, un sloop listé en 1798 dont on ne sait rien de plus ;
 l', un brick américain de 12 canons capturé en 1813 et renommé Mohawk ;
le , un brick de 18 canons de classe Cruizer aurait dû s'appeler Mohawk avant d'être lancé en 1813 ;
le , un navire à roues à aubes lancé en 1843 ;
le , une canonnière en bois à hélice de classe Vigilant lancée en 1856 ;
le , un croiseur de classe Archer lancé en 1886 ;
le , un destroyer de  lancé en 1907 ;
le , un destroyer de  lancé en 1937 ;
le , une frégate de  lancée en 1962.

Mohawk